Региональные отборочные к PGL Major 2021 — серия киберспортивных RMR-турниров. На каждом турнире серии разыгрываются RMR-очки, необходимые для квалификации на PGL Major 2021.

Результаты

Европа

СНГ

Северная Америка

Южная Америка

Азия

Океания

Европейский регион

Flashpoint Season 3 

Первым RMR-турниром в Европе стал Flashpoint Season 3, проходивший с 10 по 30 мая 2021 года. Организаторы турнира — B Site Inc. и FACEIT. Данный турнир прошёл в онлайн-формате.

Все матчи турнира игрались в формате bo3, сетка Double Elimination.

Комментаторы и аналитики 
  Tonya (Антонина Предко)
  yXo (Алексей Малецкий)
  Enkanis (Александр Полищук)
  Strike (Юрий Терещенко)
  Tafa (Тауфик Хидри)
  Sl4m (Игорь Сопов)
  KvaN (Фёдор Захаров)
  okpoxa (Михаил Шмыгель)

Результаты

Инцидент между NiP и Anonymo 
14 мая в матче NiP против Anonymo у команды Ninjas in Pyjamas наблюдались большие проблемы с Интернет-соединением, которые повлекли за собой 40-процентную потерю пакетов. В связи с тем, что по правилам Flashpoint команда может подать апелляцию только после матча, NiP потребовали переигровку матча. Организаторы назначили переигровку на 16 мая в этот же день, что вызвало волну недовольств со стороны сообщества. Переигровка матча была отменена, а организаторы начали более детальное расследование. 18 мая организаторы Flashpoint объявили переигровку матча.

СНГ-регион

EPIC CIS League Spring 2021 

Первым RMR-турниром в СНГ-регионе стал EPIC CIS League Spring 2021. Он проходил с 12 по 30 мая 2021 года. Организаторы турнира — Федерация компьютерного спорта России и Epic Esports Events. Проходил в онлайн-формате.

Формат 
 Групповая стадия
 Швейцарская система с 16 командами
 Все матчи играются в формате bo3
 Топ-8 команд проходят в плей-офф стадию
 Плей-офф
 Double Elimination сетка
 Все матчи играются в формате bo3
 Гранд-финал играется в формате bo5

Комментаторы и аналитики 
  Anishared (Андрей Керетсман)
  CrystalMay (Дмитрий Корчевинин)
  Eiritel (Дарья Морозова)
  Gromjkeeee (Герман Громов)
  Mintgod (Олег Клименко)
  sleepsomewhile (Евгений Слипчик)
  TheCraggy (Александр Думенко)

Результаты

Групповая стадия

Плей-офф

Результаты

Обвинения в неспортивном поведении команды Akuma 
В матчах с командой Akuma сообщество как профессиональных игроков, так и игроков любителей киберспортивных соревнований освещает яркое выступление команды на данном турнире. Многие профессиональные игроки выступающие на данном турнире осуждают действия игроков Akuma и заявляют о их неспортивном поведении (читерстве). Также об этой ситуации высказался известный аналитик и комментатор Александр Петрик в своём Telegram-канале: Некоторые профессиональные игроки осудили действия игроков Akuma и обвинили их в читерстве. Также были и сообщения в их защиту.

Директор по продуктам Epic Esports Events прокомментировал данные споры:

Вижу большое количество обсуждений по команде Akuma и хочу сказать, что решение для того, чтобы избавить турниры в онлайне от подобных обсуждений уже есть.

Недавно мы (ЕЕЕ) проходили тендер на организацию одного из соревнований по мобильной игре и в техническом задании был пункт Видео Верификация. Что это значит?

Игрок, участвующий в турнире, должен предоставить организаторам видео подтверждение того, что играет именно он, а также, на протяжении всего матча, предоставлять видео своего телефона.

Как это может выглядеть для ПК бояр? Мы уже привыкли к камере, показывающей игрока, но теперь её местоположение должно регулироваться организаторами, чтобы они могли фиксировать не только часть головы игрока, но видеть и слышать то, что происходит в комнате, где этот игрок находится. Это почти на 100 % гарантирует, что рядом нет никого, кто может передавать игроку информацию.

Вторая камера устанавливается так, чтобы администрация могла следить за тем, что происходит у игрока на экране, при этом (в случае шутеров) видя ещё и мышку игрока (хотя, думаю, аймбот можно распознать и без этого).

Разумеется, все игроки в матче должны обеспечивать такие данные. Это должно стать стандартом средних и крупных онлайн турниров, а начать все должны сами издатели игр, имеющие на игроков большое влияние.

Также 30 мая 2021 вышло официальное заявление Epic Esports Events и ФКС России об отсутствии средств для нечестной игры от команды Akuma.

Матч за 5 место 
Алексей «xaoc» Кучеров в своём Twitter написал, что ФКС России внезапно объявили матч за 5 место, хоть он и не планировался. Известный аналитик Александр «petr1k» Петрик предположил, что организаторы турнира хотят получить дополнительные часы просмотра за счёт популярности Natus Vincere. Однако организаторы сказали, что данный матч необходим, чтобы в общей таблице RMR явно выделялись 5 команд, которые поедут на мейджор, и что проведение данного матча — это требование Valve. На данный момент матч за 5 место запланирован на 1 июня 2021.

StarLadder CIS RMR 2021 

Крупный организатор киберспортивных турниров StarLadder объявил, что будет проводить следующий RMR-турнир для СНГ-региона. Данный турнир также будет проходить в онлайне-формате, что означает, что для СНГ-региона будет 3 RMR-турнира, ведь по правилам Valve: в серии RMR-турниров должен быть как минимум 1 LAN-турнир. Призовой фонд турнира — . В маппуле Train будет заменён на Ancient.

Расписание 
 5 — 7 июня — Открытые квалификации #1
 12 — 14 июня — Открытые квалификации #2
 18 — 21 июня — Закрытые квалификации
 27 июня — 1 июля — Групповая стадия
 2 — 4 июля — Плей-офф

Формат 
 Групповая стадия
 Круговая система с 2 группами по 5 команд
 Все матчи играются в формате Bo3
 Топ-2 команды из каждой группы проходят в плей-офф стадию
 Топ-3 команда из каждой группы будут играть в матче за пятое место
 Плей-офф
 Double Elimination сетка
 Все матчи (не включая гранд-финал) играются в формате Bo3
 Гранд-финал играется в формате Bo5

Результаты

Североамериканский регион

cs_summit 8 

Первым RMR-турниром в Северной Америке стал cs_summit 8. Он проходил с 20 по 30 мая 2021 в онлайн-формате. Организаторы турнира — Beyond The Summit.

Формат 
 Групповая стадия
 Двойной Double Elimination формат (GSL) по группам
 Все матчи играются в формате bo3
 Топ-3 команды с каждой группы проходят в плей-офф стадию
 Плей-офф
 Double Elimination сетка
 Все матчи играются в формате bo3
 Гранд-финал играется в формате bo5

Результаты

Южноамериканский регион

CBCS Elite League Season 1 

Первым RMR-турниром в Южной Америке стал CBCS Elite League Season 1. Он проходил с 22 апреля по 16 мая 2021 года, в онлайн-формате. Организаторы турнира — DCSet Group, Grupo Globo, Gamers Club.

Формат 
 Групповая стадия
 Швейцарская система с 16 командами
 Все матчи (кроме матчей на вылет) играются в формате bo1
 Матчи на вылет играются в формате bo3
 Топ-8 команд проходят в плей-офф стадию
 Плей-офф
 Single Elimination сетка
 Все матчи играются в формате bo3

Результаты

CBCS Elite League Season 2 
Вторым RMR-турниром в Южной Америке стал CBCS Elite League Season 2. Организаторы турнира — DCSet Group, Grupo Globo, Gamers Club.

Азиатский регион

Perfect World League Season 1 

Первым RMR-турниром в Азии стал Perfect World League Season 1. Он проходил с 20 апреля по 3 мая 2021 года, в онлайн-формате. Организаторы турнира — Perfect World.

Формат 
 Стадия 1
 Две группы играют в формате Round-robin
 Каждая группа имеет по 4 команды
 Все матчи играются в формате bo3
 Топ-2 команды проходят во вторую стадию
 Стадия 2
 Одна группа играет в формате Round-robin
 Группа имеет 4 команды
 Все матчи играются в формате bo3
 Победитель группы проходит в Гранд-финал
 2 место проходит в Полуфинал
 3 и 4 место проходит в Четверть-финал
 Плей-офф
 Формат игр «Царь горы»
 Все матчи играются в формате bo3
 Гранд-финал играется в формате bo5

Результаты

Океания

EPIC Oceania League Spring 2021 

Первым RMR-турниром в Океании стал EPIC Oceania League Spring 2021. Турнир пройдёт с 24 по 30 мая 2021. Организаторы турнира — Федерация компьютерного спорта России и Epic Esports Events. Данный турнир пройдёт в онлайн-формате.

Формат 
 Double Elimination сетка
 Все матчи играются в формате Bo3

Результаты

Команды 
  Renegades
  ORDER
  Dire Wolves
  Paradox
  Bizarre
  Skyfire
  VERTEX
  Rooster

IEM Fall 
Турниры серии IEM традиционно проводились в офлайне (LAN-турнир). В 2021 году, в связи с коронавирусом, Intel Extreme Masters Season XVI — Fall был поделён на регионы, и проведён в онлайн-формате, как и все предыдущие турниры серии RMR.

СНГ-регион

Результаты

Европа

Результаты

Северная Америка

Результаты

Южная Америка

Результаты

Азия

Результаты

Океания

Результаты

Примечания

Комментарии

Источники 

Counter-Strike
Региональные отборочные к мейджорам по CS:GO
2021 год в киберспорте
Киберспортивные соревнования по Counter-Strike